Il singolare del torneo di tennis Joplin Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jack Brasington che ha battuto in finale Kevin Kim 6-3, 1-6, 6-3.

Teste di serie 

 Vince Spadea (quarti di finale)
 Edgardo Massa (primo turno)
 Chris Woodruff (secondo turno)
 Martin Verkerk (secondo turno)

 Alex Kim (primo turno)
 Giorgio Galimberti (primo turno)
 Jan Frode Andersen (primo turno)
 Jack Brasington (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Joplin Challenger 2002